Philibert Milliet peut désigner :
 Philibert Milliet, dit de Faverges (1561-1625), prélat catholique ;
 Philibert Milliet de Faverges (1601-1663), prélat catholique ;